In folgenden Bereichen wird der Begriff Knotenpunkt verwendet:

 Mathematik: Knoten (Graphentheorie)
 Physik: Knotenfläche
 Elektrotechnik/Elektronik: Knotenpunktsatz
 Astronomie: Knoten (Astronomie)
 Verkehr: Knotenpunkt (Verkehr), Verkehrsknotenpunkt
 Fotografie: Knotenpunkt (Fotografie)
 Optik: Knotenpunkt (Optik)
 Geodäsie: Knotenpunkt (Geodäsie)
 Informatik: Point of Presence

Siehe auch: